Jolio Comanche est un personnage du manga Fullmetal Alchemist.

Jolio Comanche est un alchimiste d'État, l'alchimiste d'argent, ayant participé à la guerre d'Ishbal. Ses mains sont couvertes de différents cercles de transmutation avec lesquels il peut créer n'importe quelle arme. De ce fait, c'est un maitre d'armes très compétent.

Il lui manque une jambe (perdu lors du Génocide d'Ishbal), qui est remplacée par une jambe de bois, qu'il utilise pour se déplacer avec une grande inventivité, faisant des mouvements normalement impossible pour un être humain et utilisant la capacité de rotation de cette jambe en conjonction avec ses armes de lancer. C'est pourtant à cause de cette jambe qu'il sera tué par Scar, celui-ci l'ayant fragilisée, ce qui fera tomber Comanche dans l'eau. Il sera tué alors qu'il cherche désespérément de la matière pour synthétiser une arme alors qu'il n'y a que de l'eau autour de lui.

Il apparait à la fin du chapitre 43 Un torrent de boue.

Personnage de Fullmetal Alchemist
Alchimiste de fiction
Militaire de fiction
Amputé de fiction